Кирюшина — женская форма фамилии , может также выступать в роли топонима.

Топонимы

Россия 
 Кирюшина — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Кирюшина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Персоналии 
 Кирюшина, Галина Александровна (1934—1994) — советская театральная актриса. Народная артистка РСФСР (1974).